Vinklář může být:

 Jakub Vinklář (* 1955) – český malíř
 Josef Vinklář (1930–2007) – český herec
 Otakar Vinklář (1930–2019) – český letec a politický vězeň
 Zdeněk Vinklář (1962–2012) – český malíř, grafik a ilustrátor
 osoba provozující vinklářství (pokoutnictví), neoprávněné poskytování právních služeb

Podobná příjmení 
 Vinkler
 Winkler (příjmení)